BBC Radio — подразделение BBC, управляющее как национальными, так и местными радиостанциями.

Основные радиостанции

BBC Radio 1 

Основная радиостанция BBC. Ориентирована на аудиторию 15–29 лет, специализируется на современной поп-музыке, лидерах чартов. Также ежечасно транслируется новостной блок. По ночам идёт вещание музыки альтернативных жанров: электроника, танцевальная, хип-хоп, инди.

Запущена в 1967 году, с 1991 года перешла на формат круглосуточного вещания.

BBC Radio 2 

Вторая основная радиостанция BBC. Формат Radio 2 — adult contemporary. 

Основную аудиторию (82% слушателей) составляет аудитория старше 35 лет. В репертуаре есть как песни 1960-х, так и современные лидеры чартов, инди-музыка.

Является самой популярной радиостанцией в Великобритании.

С 21:00 до 22:00 транслируется джаз, фолк, блюз, кантри, регги, классический рок.

Запущена в 1967 году. В 1979 стала первой в Великобритании круглосуточной радиостанцией.

BBC Radio 3 

Радиостанция, специализирующаяся на классической и оперной музыке, джазе, музыке мира. Также транслируются новости искусства и культуры. Часто звучат концерты с живой музыкой

Запущена также в 1967 году.

BBC Radio 4 

Разговорная радиостанция. Транслируются новости, комедийные, драматические, научные, исторические, религиозные передачи, прогнозы погоды.

Второе по популярности радио Великобритании после Radio 2.

Прочие радиостанции 

BBC Radio 5 Live: новости, спорт, интервью
BBC Radio 6 Music: смесь альтернативных музыкальных жанров, включая рок, фанк, панк и регги, новости, живые выступления в студии и концерты, музыкальная документалистика
BBC Radio 1Xtra: ориентирована на молодежную аудиторию, специализируется на «черной» музыке: хип-хоп, грайм, бейслайн, дабстеп, драм-н-бейс, фанки, хаус, дэнсхолл, регги, госпел, ритм-н-блюз
BBC Radio 4 Extra
BBC Radio 5 Live Sports Extra
BBC Asian Network

См. также 
Полный список радиостанций BBC
История BBC с 1920-х годов 

Би-би-си